nawóz – substancja wzbogacająca glebę
 Nawóz – wieś w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Nielisz